Мателика () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Мачерата.

Население составляет 10 316 человек (2008 г.), плотность населения составляет 126 чел./км². Занимает площадь 81 км². Почтовый индекс — 62024. Телефонный код — 0737.

Покровителем коммуны почитается святой Адриан, празднование 16 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.matelica.mc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики